Второй чемпионат мира по футболу среди женщин проводился в Швеции с 5 июня 1995 года по 18 июня 1995 года. Финал турнира между сборными Норвегии и Германии состоялся 18 июня на стадионе Росунда. Голы Хеге Риисе и Marianne Pettersen принесли победу со счетом 2-0 норвежкам, которые первый раз в своей истории стали чемпионами мира.

Соревнование также являлось квалификацией к первому женскому футбольному турниру Олимпийских игр.

Стадионы и города

Команды 

12 сборных участвовали в финальной стадии:

Составы команд

Судьи 

Африка (КАФ)
  Engage Camara
  Mamadou Toure
  Petros Mathabela
  Mohamed Hamid Osman

Азия (АКФ)
  Hisae Yoshizawa
  Young Jeon
  Pirom Un-Prasert

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ)
  Sonia Denoncourt
  Maria Rodriguez
  Peter Kelly
  Catherine Leann Hepburn

Океания (ОФК)
  Linda May Black

Южная Америка (КОНМЕБОЛ)
  Ana Bia Batista
  Maria Edilene Siqueira
  Eduardo Gamboa
  Manuel Yupanqui Souza

Европа (УЕФА)
  Gitte Holm
  Corinne Lagrange
  Christine Frai
  Alain Hamer
  Bente Skogvang
  Veronika Schluchter-Maerki
  Eva Odlund
  Ingrid Jonsson
|}

Группа A

Группа B

Группа C

Стадия плей-офф

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Финальный рейтинг 
На Олимпийские игры 1996 года помимо хозяек — американок — попадали ещё 7 команд, на основе финального рейтинга чемпионата.

Команды, проигравшие в 1/4 финала, классифицировались в рейтинге согласно результатам четвертьфинальных матчей.

Место Англии, не являющейся членом МОК, заняла Бразилия.

Награды

Бомбардиры 
6 голов
  Анн Кристин Орёнес

5 голов
  Хеге Риисе

3 гола

  Гитте Крог
  Ши Гуйхун
  Беттина Вигманн

  Хайди Мор
  Кристин Сандберг
  Марианне Петтерсен

  Кристин Лилли
  Тиффени Милбретт
  Тиша Вентурини

2 гола

  Джиллиан Коултард
  Карен Фарли
  Розели де Бело
  Акеми Нода
  Джери Доннелли

  Сильвана Бертини
  Сунь Вэнь
  Вэй Хайин
  Марен Майнерт
  Адаку Окороафор

  Рита Нвадике
  Линда Медален
  Малин Андерссон
  Мия Хэмм

1 гол

  Карен Уокер
  Мэриэнн Спейси
  Анджела Ианнотта
  Лиза Касагранде
  Санни Хьюз
  Претинья
  Анне Нильсен
  Кристина Хансен
  Кристина Бонде
  Хелле Йенсен
  Хелен Стумбос

  Лю Айлин
  Сунь Цинмэй
  Ван Липин
  Чжоу Ян
  Анушка Бернхард
  Биргит Принц
  Мартина Фосс
  Сильвия Найд
  Урсула Лон
  Патиенс Авре
  Гро Эспесет

  Ранди Лейнан
  Тина Свенссон
  Тоне Хауген
  Аннели Анделен
  Лена Видекулль
  Пиа Сундхаге
  Ульрика Кальте
  Карла Овербек
  Дебби Келлер
  Джой Фосетт
  Джули Фауди

Примечания

Ссылки 
 Сайт ФИФА
 Технический отчёт ФИФА (часть 1), (часть 2)
 Архив SVT

Чемпионаты мира по футболу среди женщин
Чемпионат мира по футболу среди женщин 1995
1995 год в женском футболе
Июнь 1995 года
Спорт в Швеции в 1995 году
Международные соревнования по футболу в Швеции
Футбол
Чемпионаты мира в Швеции